Ohling ist der Familienname von:

Richard Ohling (1908–1985), deutscher Politiker (NSDAP)
Volker Ohling (* 1955), deutscher Fußballspieler

Ohling ist der Ortsname von:
 Ohling (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
Ohlin